Adam Pawlaszczyk (ur. 1971) – polski duchowny rzymskokatolicki, od 2018 redaktor naczelny tygodnika Gość Niedzielny
 Patryk Pawlaszczyk (ur. 1988) – polski żużlowiec

Polskie nazwiska